Дама Анна Эва Лидия Кэтрин Винг (; 30 октября 1914, , Лондон — 7 июля 2013) — английская актриса.

Биография 
Анна Эва Лидия Кэтрин Винг родилась 30 октября 1914 года в  (Лондон, Англия, Великобритания).

Карьера 
Анна снималась в кино с 1938 года и сыграла более чем в ста фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
Анна развелась, у неё трое взрослых детей. Она проживала в Фицровии (Лондон, Англия, Великобритания) и скончалась 7 июля 2013 года.

Фильмография 
  — Соната призраков / The Ghost Sonata — повар
  — Билли-лжец / Billy Liar — г-жа Крэбтри
  — Обличье сатаны / Blood on Satan’s Claw — сельская жительница
  — Кукольный дом / A Doll’s House — Анна-Мария
  — Четырнадцать / The 14 — госпожа Бут
  — Голый чиновник / The Naked Civil Servant — старая дама
  — Замкнутый круг / Full Circle — Роза Флад
  — Провидение / Providence — Карен
  — Собака Баскервилей / The Hound of the Baskervilles — дама с сосисками и картофельным пюре
  — Странный ребёнок / The Godsend — г-жа Тавернер
  — Экстро / Xtro — миссис Гудман
  — Обед пахаря / The Ploughman’s Lunch — женщина, читающая стихи

Ссылки 
 

Актрисы мыльных опер Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Квакеры